

Calcio

Espírito Santo 
 América Futebol Clube (Linhares)
 América Futebol Clube (Vitória)

Minas Gerais 
 América Futebol Clube (Belo Horizonte)
 América Futebol Clube (Teófilo Otoni)

Rio de Janeiro 
 America Football Club 
 América Futebol Clube (Três Rios)

San Paolo 
 América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
 América Futebol Clube (São Manuel)

Altri stati 
 América Futebol Clube (Rio Branco), Acre.
 América Futebol Clube (São Luís do Quitunde), Alagoas.
 América Futebol Clube (Manaus), Amazonas.
 América Football Club (Fortaleza), Ceará.
 América Futebol Clube (Sobradinho), Distretto Federale.
 América Futebol Clube (Morrinhos), Goiás.
 América Futebol Clube (Curitiba), Paraná.
 América Football Club (João Pessoa), Paraíba.
 América Futebol Clube (Recife), Pernambuco.
 América Futebol Clube (Natal), Rio Grande do Norte.
 América Futebol Clube (Joinville), Santa Catarina.
 América Futebol Clube (Propriá), Sergipe.